Esistono più comuni francesi con questo nome

Moulin-Neuf – Ariège
Moulin-Neuf – Dordogna